peut faire référence à :

 Si près du danger, titre français du téléfilm américain, , de Jorge Montesi, sorti en 1996 ;
 Mother, May I Sleep with Danger?, téléfilm américain de Melanie Aitkenhead, sorti en 2016, remake du téléfilm ci-dessus.